Alan Kernaghan – allenatore di calcio ed ex calciatore irlandese
 Lee Kernaghan – cantante australiano
 Norman Kernaghan – calciatore e allenatore di calcio nordirlandese
 Tania Kernaghan – cantante australiana